Yuma kan syfta på

Yuma –  stad i Arizona
 Yuma – tidigare namn på Long Island, Bahamas
 Yumaindianer
 Yuma Hickman – figur i TV-serien Simpsons och far till Abraham Simpson
 Yuma Ishigaki (1982–), japansk skådespelare i bland annat Azumi

Geografi

Dominikanska republiken 

 San Rafael del Yuma (kommun), La Altagracia, 
 San Rafael del Yuma (ort), La Altagracia, 
 Boca de Yuma, ort, La Altagracia,

USA 

 Yuma, Arizona, Yuma County, 
 Yuma, Colorado, ort i Colorado, Yuma County,